Unter einem Schaufelblatt versteht man:
 Das Vorderteil einer Schaufel.
 Ein Flügelblatt einer Fluidenergiemaschine (z. B. eine Turbine), siehe Beschaufelung.